BO eller Bo, kan syfta på

 Bo (namn) – ett mansnamn
 Bo (vapen) – ett japanskt stavvapen
 -bo –  ett svenskt ortnamnsefterled
 .bo – nationell toppdomän för Bolivia
 BO – en finländsk myndighet, se Barnombudsmannen (Finland)
 BO – en svensk myndighet, se Barnombudsmannen (Sverige)
 B&O – förkortning för Bang & Olufsen
 Bo (Shangdynastin) – en huvudstad under den kinesiska Shangdynastin
 Aka-Bo – ett utdött andamanesiskt språk
 Boplats – ett begrepp som används inom arkeologin
 Fågelbo – en plats för skydd där fåglar lägger sina ägg, lever eller föder upp sina ungar
 Västergötlands bon – ett område i en medeltida geografisk uppdelning av Västergötland

Geografi

Kina 

 Black River (vattendrag i Kina),

Sierra Leone 
 Bo, Sierra Leone, provinshuvudstad i Southern Province

Sverige 
 Bo, Lidingö – en stadsdel på Lidingö
 Bo socken – en socken i sydöstra Närke
 Bo kyrka – en kyrka i Bo socken
 Boo slott – slott i socknen
 Bo, Lekebergs kommun – en ort i Lekebergs kommun

Se även 
 Boo (olika betydelser)

Robotskapade Kinaförgreningar